Laman – centro abitato del distretto di Lerik, in Azerbaigian
 Laman – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian